Киргизия на летних Паралимпийских играх 2016 года представила трёх спортсменов в двух видах спорта.

Состав сборной

Примечания 

Страны на летних паралимпийских играх 2016 года
Киргизия на Паралимпийских играх
Спорт в Киргизии в 2016 году